Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mardy Fish e Andy Roddick erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Knowles e Nestor hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Jan-Michael Gambill /  Graydon Oliver (finale)
 Sebastián Prieto /  André Sá (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2003
ATP Tour 2003